Ли́лия И́горевна Ахаи́мова () — российская гимнастка. Олимпийская чемпионка 2020 в команде, двухкратный серебряный призёр чемпионатов мира 2018, 2019 в команде, чемпионка Европы 2018 в команде. Заслуженный мастер спорта России (2021)

Карьера 
Родилась 17 марта 1997 года во Владивостоке, но с 2012 года с семьей переехала в Санкт-Петербург. Училась в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. 

На чемпионате России 2013 года была 14-й в личном многоборье и 4-й в командном.

На чемпионате России 2014 года была 9-й в личном многоборье, 4-й в опорном прыжке и в вольных упражнениях.

На чемпионате России 2015 года была 15-й в личном многоборье и 4-й в командном.

На чемпионате России 2016 года была 12-й в личном многоборье и опять 4-й в командном.

На летней Универсиаде 2017 года, завоевала золото в команде, а также серебро в опорном прыжке и бронзу в вольных упражнениях.

На чемпионате Европы 2018, завоевала золото в команде, также 5-е место в опорном прыжке. На чемпионате мира 2018 года в Дохе в составе сборной России завоевала командное серебро, а также 7-е место в вольных упражнениях.

На летней Универсиаде 2019 года, завоевала серебро в команде и опорном прыжке и бронзу в многоборье. На чемпионате мира 2019 в Штутгарте в составе сборной России завоевала командное серебро, также 22-е место в многоборье, 7-е в опорном прыжке и 8-е в вольных упражнениях.

На летних Олимпийских играх 2020 в Токио стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье вместе с Викторией Листуновой, Владиславой Уразовой и Ангелиной Мельниковой с результатом 169,528, опередив сборную США (результат 166,096 соответственно).

Спортивные достижения

Награды 
 Орден Дружбы (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте Федерации спортивной гимнастики России

Гимнасты России
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от Олимпийского комитета России
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике